

Єнбекші — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Єнбекші — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Єнбекші — село, Железінський район, Павлодарська область
 Єнбекші — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Єнбекші — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Єнбекші — село, Карасайський район, Алматинська область
 Єнбекші — село, Келеський район, Туркестанська область
 Єнбекші — село, Майський район, Павлодарська область
 Єнбекші — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Єнбекші — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Єнбекші — село, Панфіловський район, Жетисуська область
 Єнбекші — село, Талгарський район, Алматинська область
 Єнбекші — село, Темірський район, Актюбинська область
 Єнбекші — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Єнбекші — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Єнбекші — село, Чиїлійський район, Кизилординська область
 Єнбекші — село, Шуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Енбекші
 Єнбек
 Єнбекшиарал
 Єнбекшидіхан
 Єнбекшиказах